Zoraida hace referencia a varios artículos:

Música 
Zoraida di Granata, ópera de Gaetano Donizetti.

Personas 
Zoraida, nombre propio femenino de origen árabe;
Zoraida Corbani, actriz argentina;
Zoraida Díaz, poeta y educadora panameña;
Zoraida Gómez, actriz mexicana;
Zoraida Luces de Febres, botánica venezolana;
Zoraida Ortiz, consejera en Rehabilitación Vocacional puertorriqueña;
Zoraida Salazar, cantante lírica colombiana;
Zoraida Santiago, practicante de taekwondo puertorriqueña.

Además 
Zoraida (taxón), género de insectos.